Многозначный термин

 Rosa 'Gloire de France' Bizard, 1828 — центифольная роза
 Rosa 'Gloire de France'  Jean-Marie Gaujard, 1946 — чайно-гибридная роза
 Rosa 'Gloire de France' Julien-Alexandre Hardy, до 1836 года — гибрид розы Галлика
 Rosa 'Gloire de France' Jacques-Julien, Jules Margottin Père & Fils, до 1852 года — гибрид розы ремонтантной
 Rosa 'Gloire de France' Hardy, 1822 — бурбонская роза